Perwijs (Frans: Perwez) is een plaats en gemeente in de provincie Waals-Brabant in België. Vroeger werd de plaats soms Perwez-le-Marché genoemd om haar te onderscheiden van Perwez (Ohey) in de provincie Namen.  De gemeente telt ruim 9.000 inwoners.

In de Middeleeuwen was Perwijs een heerlijkheid, behorende aan de graven van Leuven en later aan die van Horne.

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 
 De zetels van de gevormde meerderheid worden vet weergegeven. De grootste partij is in kleur.

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Perwijs

Externe link 
 Website van de gemeente

Plaats in Waals-Brabant